San Bernardo se poate referi la:

Locuri

Argentina 
 San Bernardo, localitate din Partido de La Costa, Provincia Buenos Aires
 San Bernardo, localitate din Partido de Pehuajó, Provincia Buenos Aires
 San Bernardo, localitate din Provincia Chaco
 San Bernardo, localitate din departamento Nueve de Julio, Provincia Santa Fe
 San Bernardo, localitate din departamentul San Justo, Provincia Santa Fe
 San Bernardo (parohie), parohie veche din Buenos Aires
 cerro San Bernardo, cerro de la Provincia de Salta;

Chile 
 San Bernardo, oraș și comună din provincia Santiago
 Estación San Bernardo, stație de cale ferată din Chile

Columbia 
 San Bernardo, municipiu din departamentul Cundinamarca
 San Bernardo, municipiu din departamentul Nariño
 Arhipelagul San Bernardo, arhipelag din Marea Caraibilor
 San Bernardo del Viento

Elveția 
 Gran San Bernardo, trecătoare din munții Alpi
 Tunelul din Gran San Bernardo, în Alpi
 Trecătoarea San Bernardino, în Alpi

Mexic
San Bernardo, Baja California Sur
San Bernardo, Chihuahua
San Bernardo, Coahuila
San Bernardo, Durango 
San Bernardo, Guanajuato
San Bernardo, Hidalgo
San Bernardo Tlamimilolpan, Mexico
San Bernardo, Oaxaca
San Bernardo Mixtepec, Oaxaca
San Bernardo, Nuevo León
San Bernardo, Puebla 
San Bernardo, Sonora
San Bernardo, Tabasco
San Bernardo, Yucatán
San Bernardo, Zacatecas

Spania 
 San Bernardo, localitate din Provincia Valladolid
 San Bernardo (Sevilla)
 Calle de San Bernardo, Madrid

Alte locuri
Tarija, Bolivia sau San Bernardo de la Frontera de Tarija
San Bernardo alle Terme, biserică din Italia
San Bernardo (Ringling, Oklahoma), SUA

Persoane 
 Bernardo de Claraval, considerat sfânt de biserica catolică
 Bernardo de Alcira, martir spaniol
 San Bernardo da Pagliara
 San Bernardo de Menthon

Vezi și
Bernard (dezambiguizare)
San Bernardino (dezambiguizare)
Saint Bernard (dezambiguizare)